Il doppio del torneo di tennis Santiago Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Diego del Río e Mariano Puerta 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Óscar Ortiz /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Nelson Aerts /  Bernardo Martínez (quarti di finale)

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Diego del Río /  Mariano Puerta (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1997